Canonica riguarda nella filosofia epicurea la «scienza del canone»
 Canonica, abitazione ecclesiastica
 Canonica d'Adda, comune italiano
 Canonica Lambro, frazione del comune italiano di Triuggio
 Canonica, frazione del comune italiano di Cuveglio
 Luigi Canonica, architetto svizzero
 Pietro Canonica, compositore italiano
 Canonica, edificio nella città italiana di Pisa
 Canonica, edificio nella città italiana di Castel Goffredo